|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2015 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2015 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de vijftiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2015. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden zich vijftien speelsters uit de top 20 aangemeld.

Titelverdedigster Venus Williams was als achtste geplaatst. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Lucie Šafářová.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zeventiende geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van 2015.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koedrjavtseva speelde samen met Anastasija Pavljoetsjenkova – dit team bereikte de halve finale; daarin werden zij uitgeschakeld door Muguruza/Suárez Navarro. Rodionova en haar jongere zus Arina verloren al in de kwartfinale van dezelfde Spaanse dames.

Het eerste reekshoofd, Hsieh Su-wei en Sania Mirza, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste duo Tímea Babos / Kristina Mladenovic won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste Spaanse koppel Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Babos had daarnaast al acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mladenovic negen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Barbora Záhlavová-Strýcová uit Tsjechië verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2015
Dubai